Виноградний Сад:

 Виноградний Сад — село в Україні, в Доманівському районі Миколаївської області
 Виноградний Сад 1 — поселення 15-13 ст. до н. е., що належить до поселень сабатинівської культури пізньої бронзової доби, розташоване біля села Виноградний Сад
 Виноградний Сад 2 — поселення середньої бронзової доби, катакомбна культура, розташоване біля села Виноградний Сад